III liga polska w piłce nożnej (1996/1997) – 45. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 140 drużyn, grając w 8 grupach systemem kołowym.

Grupa I (Poznań) 
Tabela końcowa:

 Sokół Pniewy po 10 kolejce został wycofany z rozgrywek i zastąpiony przez Unię Swarzędz. Stało się to po pozytywnym rozpatrzeniu protestu Unii, która wnioskowała o weryfikację tabeli IV ligi (grupa Poznań) w poprzednim sezonie w związku z występem w barwach Sokoła nieuprawnionego zawodnika.

Grupa II (Dolny Śląsk) 
Tabela końcowa:

Grupa III (Środkowa) 
Tabela końcowa:

 Po rundzie jesiennej Włocławia Włocławek połączyła się z Jagiellonką Nieszawa.

Grupa IV (Lublin) 
Tabela końcowa:

Grupa V (Pomorze) 
Tabela końcowa:

 Polonia Elbląg wycofała się po rundzie jesiennej - jej wyniki zostały anulowane, w następnym sezonie zgłosiła się do IV ligi.

Grupa VI (Kraków) 
Tabela końcowa:

 Zelmer Rzeszów w następnym sezonie zgłosił się do IV ligi.

Grupa VII (Mazury) 
Tabela końcowa:

Grupa VIII (Górny Śląsk) 
Tabela końcowa:

    = Awans do II ligi

    = Spadek z ligi

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki grupy I 
 Wyniki grupy II 
 Wyniki grupy III 
 Wyniki grupy IV 
 Wyniki grupy V 
 Wyniki grupy VI 
 Wyniki grupy VII 
 Wyniki grupy VIII 

1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1996 w polskim sporcie
1997 w polskim sporcie